Beffa peut faire référence à : 

 un nom de famille notamment porté par :
 Jean-Louis Beffa (né en 1941), homme d'affaires français
 Karol Beffa (né en  1973), compositeur et pianiste français

Beffa, une rivière d'Afrique de l'Ouest, marquant une partie de la frontière entre le Bénin et le Nigeria.

Voir aussi 

  (né en 1914), champion italien de bobsleigh

Homonymie de patronyme